Die Abkürzung SER steht für:
 Schiffselektronik Rostock, Zulieferbetrieb für den Schiffbau
 Schulelternrat, Vertretung der Eltern von Schülern
 Schweizer Eisenbahn-Revue, Eisenbahn-Zeitschrift
 Sender der europäischen Revolution, eine Radiostation sozialistischer deutscher Exilanten in England 1940 bis 1942
 Serbien, als olympisches Länderkürzel
 SIP Express Router, Vermittlungsstelle für VoIP-Telefonie
 Soft Error-Rate
 South Eastern Railway (SER), historische Eisenbahngesellschaft in Großbritannien
 South Eastern Railway (Indien) (SER), eine Regionalgesellschaft der staatlichen indischen Eisenbahngesellschaft
 Speech Emotion Recognition, computergestützte Gefühlswahrnehmung in gesprochener Sprache
 Spezifische Emissionsrate (),  
 Standard-Einsatz-Regeln bei Feuerwehren, beim Katastrophenschutz und Zivilschutz
 Structured-Entity-Relationship-Modell, eine Datenmodellierungsmethode
 Stadtentwässerung Reutlingen
 S.E.R. – Swoboda eto rai, ein sowjetischer Film
  (SER) = Verband für erneuerbare Energie (Frankreich)
 SER Gruppe, ursprünglich Software Enterprise Research, deutsches Softwareunternehmen im Bereich Enterprise Content Management.
 SER (Videoformat), ein in der Astronomie gebräuchliches Videoformat.

Ser steht für
 Serin, eine Aminosäure
 eine alte indische Gewichtseinheit (1 Ser = 933,1 Gramm); auch: Sihr
 das Sternbild Schlange (lat. Serpens) in der Nomenklatur der Fixsterne, siehe Schlange (Sternbild)

Ser ist der Familienname folgender Personen:
 Bat-Otschiryn Ser-Od (* 1981), mongolischer Langstreckenläufer
 Dolgor Ser-Od (* 1973), mongolische Malerin
 Joseph Ser (1875–?), französischer Mathematiker

Ser ist der Name folgender Orte:
 Ser (Satu Mare), Dorf in Rumänien

sER steht als Abkürzung für
 Glattes Endoplasmatisches Retikulum in eukaryotischen Zellen (Euzyten), ()

Siehe auch:
 Serr
 Seer
 Sehr

Abkürzung